Let's Stay Together peut faire référence à : 
 Let's Stay Together, album studio du chanteur soul américain Al Green, sorti en 1972.
 Let's Stay Together, chanson et single tirés de l'album homonyme, reprise par Tina Turner en 1983.
 Let's Stay Together, chanson et single du chanteur de R&B américain Lyfe Jennings.
 Let's Stay Together, série télévisée diffusée sur la chaîne de télévision BET.
 Let's Stay Together, troisième épisode de la cinquième saison de la série télévisée 30 Rock.

Sources